Ichi est le nombre 1 en japonais.

Ichi est un personnage du manga Saint Seiya. 
Ichi the killer est un manga d'Hideo Yamamoto et une de ses adaptations, Ichi the Killer, un film japonais réalisé par Takashi Miike, sorti en 2001.
1-Ichi est un film japonais réalisé par Masato Tanno, sorti en 2003.
Ichi est un film japonais réalisé par Fumihiko Sori sorti en 2008 avec Haruka Ayase, Takao Ōsawa, et Nakamura Shido.